La saison 2001-2002 est la neuvième saison des championnats de hockey sur glace de République tchèque : l’, la première division, la , second échelon, la , troisième division et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Honneurs 

Meilleur buteur : David Hruška - 31 buts HC Chemopetrol Litvínov et HC Femax Havířov
Meilleur assistant : Jaroslav Hlinka (HC Sparta Prague) avec 45 assistances
Meilleur pointeur: Petr Leška (HC Continental Zlín)  - 68 points, 28 buts et 40 assistances.
Meilleur gardien : Petr Bříza (HC Sparta Prague) : Moyenne de buts encaissés par match de 2,34 ; 93,46 % d'arrêts.

Séries éliminatoires

Effectif du HC Sparta Prague

Barrage de relégation 

Le HC Kladno est relégué en 1. liga lors que le HC Bílí Tygři Liberec accède à l'Extraliga.

Trophées

Références 

Saison du championnat de Tchéquie de hockey sur glace
Hockey sur glace en 2001
Hockey sur glace en 2002
République tchèque